Boula ist der Familienname folgender Personen:
 Kike Boula (* 1993), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Rhissa Ag Boula (* 1957), nigrischer Guerilla und Politiker